

Sigle 

 Shayetet 13 – unità speciale israeliana
 linea S13 del servizio ferroviario suburbano di Milano (Italia)

Chimica 

 S13 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 

 Fokker S-13 – aeromobile militare della Fokker
 SIAI S.13 – idrovolante biplano monomotore da caccia/ricognizione della SIAI
 Sismografo S13 – sismografo a traduzione elettromagnetica